Nogometni klub Bravo är en slovensk fotbollsklubb, som spelar i Ljubljana Sports Park staden i Ljubljana. De spelar i den slovenska högstadivisionen, Prva Liga Slovenije.

Placering tidigare säsonger

Trupp 2020 
Uppdaterad: 31 januari 2020

Källor

Externa länkar
Officiell webbplats

Fotbollsklubbar i Slovenien